«На злато́м крыльце́ сиде́ли» — советский стереоскопический художественный фильм 1986 года режиссёра Бориса Рыцарева. Комедия по мотивам русских сказок, содержащая многочисленные пародийные эпизоды и реминисценции из классических произведений русской и мировой литературы (произведения А. С. Пушкина, сказки 1001 ночи и других).

Фильм снят в 3D-формате «Стерео-70» (Sovscope-70). В кинотеатрах показывался в полноценно разделённой стереопаре на специальном экране или с помощью поляризационных очков.

Сюжет 
Было у царя Федота три сына: Павел-царевич, Пётр-царевич и Иван-царевич. По соседству находилось тридесятое королевство, король которого — мореплаватель и плотник Амфибрахий — пропал в море. Королевство пришло в запустение, и королева решила выдать дочь замуж.

Три брата-царевича пошли свататься к принцессе. Но в обмен на её руку и сердце принцессы надо было выполнить её поручения: победить влюблённого в неё Кощея Бессмертного, прилетевшего на Змее Горыныче, а также освободить из Кощеева плена мастеров, которые бы отремонтировали королевство к свадьбе. Павел-царевич и Пётр-царевич бездельничали, а на выполнение заданий отправляли Ивана-царевича, которому помогала бойкая внучка изобретателя Михея, Алёна.

Иван-царевич успешно справился с заданиями, а также освободил Амфибрахия из плена морского царя. Принцесса выбрала из трёх братьев Ивана-царевича, но его сердце принадлежало Алёне. Однако оказалось, что Алёна и есть принцесса.

В ролях 
 Елена Денисова — принцесса Алёна
 Геннадий Фролов — Иван-царевич
 Сергей Николаев — Павел-царевич
 Александр Новиков — Пётр-царевич
 Михаил Пуговкин — царь Федот
 Татьяна Конюхова — царица
 Леонид Куравлёв — король Амфибрахий
 Лидия Федосеева-Шукшина — королева
 Станислав Коренев — Первый, он же Последний
 Виктор Сергачёв — Кащей Бессмертный
 Зиновий Гердт — Водяной царь
 Виктор Уральский — сторож дед Михей, отец короля
 Владимир Епископосян — Джинн
 Артур Нищёнкин — мастер
 Наталья Казначеева — девушка

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Борис Рыцарев, Александр Хмелик
 Режиссёр: Борис Рыцарев
 Операторы: Михаил Гойхберг, Сергей Журбицкий
 Художник: Сергей Бочаров
 Композитор: Евгений Ботяров
 Тексты песен: Александр Тимофеевский
 Костюмы: Надежда Фадеева

Примечания

Ссылки 
 На златом крыльце сидели // 

Фильмы СССР 1986 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Стереофильмы СССР
Экранизации русских литературных сказок
Фильмы-сказки СССР